Ранчо Серо Пелон има више значења:

 Ранчо Серо Пелон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Серо Пелон, Ранчо де Гојо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику